Сиљевица се може односити на:
Сиљевица (Подујево), насељено место у општини Подујево
Сиљевица (Рековац), насељено место у општини Рековац